G-Force steht für:
 englisch für g-Kraft, ein Begriff der Physik
 G-Force (Album), ein Musikalbum der gleichnamigen Hard-Rock-Band von 1980
 G-Force (Drayton Manor), eine Achterbahn in England
 G-Force – Agenten mit Biss, einen US-amerikanischen Spielfilm von 2009
 G-Force Sports Cars, australischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Geforce (Begriffsklärung)